Багаряк — топонимы в России:

 Багаряк — село в Каслинском районе Челябинской области.
 Багаряк — железнодорожная станция в Каменском городском округе Свердловской области.
 Багаряк — река в России, протекает в Свердловской и Челябинской областях.
 Багаряк — озеро в России, расположено на юге Свердловской области.

См. также 
 Усть-Багаряк — село в Кунашакском районе Челябинской области.